Miejscowości w USA:
 Hawk Point – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Hawk Point (ang. Hawk Point Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln